Amerikai Egyesült Államok
 Bates (Arkansas)
 Bates (Illinois)
 Bates (Michigan)
 Bates (New York)
 Bates (Oregon)
 Bates megye (Missouri)
 Bates Township (Michigan)
Egyéb
Bates Motel – Psycho a kezdetektől, film
Bates-módszer, gyógyászati eljárás
Bates-törpeantilop
Bates-paradicsom-légyvadász, madár
Kameruni szövőmadár, más néven  Bates-szövőmadár